Tuburan kan verwijzen naar:
 Een gemeente in de Filipijnse provincie Basilan, zie Tuburan (Basilan)
 Een gemeente in de Filipijnse provincie Cebu, zie Tuburan (Cebu)